Анке Губер була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Юдіт Візнер виграла титул, перемігши у фіналі Руксандру Драгомір з рахунком 7–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Юдіт Візнер (переможниця)
 n/a
  Сільвія Фаріна (чвертьфінал)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Руксандра Драгомір (фінал)
  Вірхінія Руано Паскуаль (2-ге коло)
  Вероніка Мартінек (1-ше коло)
  Андреа Темешварі (1-ше коло)
  Яна Кандарр (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1995 Styrian Open Draw

WTA Austrian Open
Тур WTA 1995